«Го́лос тёмной доли́ны» — макси-сингл группы «КняZz», вышедший 13 июля 2012 года, включает четыре новые песни. Свободное скачивание альбома доступно на ThankYou.ru

Песни 
Голос темной долины:
В полотне «Голос Тёмной Долины» я хочу погрузить слушателя в мрачную атмосферу сельской местности, где на отшибе оседает под тяжестью лет заброшенный особняк, служивший какое-то время клубом. Там на сцене хрупкая девочка готической внешности играет свои заунывные песни перед пустым залом, представляя себе зрителя. Днём она сидит возле кладбища и сочиняет стихи. И именно этот факт послужил тому, что зритель в итоге начал у неё появляться. Но рада ли она своему неожиданному слушателю?

Пьеро:
Композиция «Пьеро» — портрет очередного злодея, скрывающегося под внешностью знаменитого театрального персонажа. Но, между нами говоря, не всё так просто! Поскольку данный Пьеро не лицедей. Он и есть сам Пьеро! Несмотря на то, что персонаж, по сути, выдуманный. Но если первоначальный образ хитрого, изворотливого слуги-проныры, добивающегося своей цели, прикрываясь добродушием, с семнадцатого века смог перерасти в несчастного любовника, то почему бы ему впоследствии не стать маньяком, мстящим за свои унижения всем окружающим? Именно таким и предстаёт перед нами современный Пьеро.

Бонус-треками сингла стали композиции «Зенит», посвященная футбольной команде, и «Стаканы» — кавер-версия песни Бориса Гребенщикова для трибьюта RE:Аквариум.

Список композиций

Участники записи 
 Андрей Князев — вокал, музыка, тексты.
 Дмитрий Ришко — скрипка, акустическая гитара, бэк-вокал.
 Владимир Стрелов — гитара.
 Димитрий Наскидашвили — бас-гитара. 
 Станислав Макаров — труба.
 Павел Лохнин — ударные.

Примечания

Ссылки 
 Качайте макси-сингл «Голос Тёмной Долины» от группы «КняZz»

Синглы группы «КняZz»